Bistrița (stad), een stad in Roemenië
Bistrița (Moldavië), een rivier in Moldavië (Roemenië)
Bistrița (Transsylvanië), een rivier in Transsylvanië (Roemenië)
Bistrița (Walachije), een rivier in Walachije (Roemenië)